Juan Carlos Villamayor puede referirse a:

 Juan Carlos Villamayor (1939–), político argentino, intendente de Salta (durante 1995-1996);
 Juan Carlos Villamayor (1969–), exfutbolista paraguayo.